Hukou bezeichnet:

 das Wohnsitz-Melderegister (户口) für Bürger der VR China, siehe Hukou;

 den Kreis Hukou (湖口县) der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Hukou (Jiujiang);
 die Landgemeinde Hukou (湖口鄉) im Landkreis Hsinchu der Republik China auf Taiwan, siehe Hukou (Hsinchu);

 den Hukou-Wasserfall (壶口瀑布, Hukou Pubu) im Mittellauf des Gelben Flusses.